Pontin ist der Familienname folgender Personen:

 Magnus Martin Pontin (1781–1858), schwedischer Chemiker und Arzt
 Constans Pontin (1819–1852), schwedischer Schriftsteller, Publizist und Jurist